Veiglberg ist der Name folgender Berge:

 Veiglberg (Schmidatal) 330 m, Berg bei Sitzendorf an der Schmida, Niederösterreich
 Veiglberg (Pulkautal) 325 m, Berg bei Stronsdorf, Niederösterreich